Утянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Утянский сельсовет — в Хабарском районе Алтайского края.
 Утянский сельсовет — в Доволенском районе Новосибирской области.